Juncker si può riferire a:
 Juncker (Christian Juncker) – cantante danese
 Jean-Claude Juncker – politico e avvocato lussemburghese
 Henry Damian Juncker – vescovo cattolico francese